

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 78, w tym 30 podstawowych
 Wymysłów – część miasta Katowice
 Wymysłów – część miasta Opoczno
 Wymysłów – część miasta Szydłowiec
 Wymysłów – część miasta  Tarnobrzeg

Inne 
 Wymysłów – nieofic. przysiółek wsi Krupy w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów

Zobacz też 
 Wymysłów Francuski, Wymysłów-Piaski